Reverberi può riferirsi a:

Persone
Gian Franco Reverberi (1934), musicista e compositore italiano, fratello di Gian Piero;
Gian Piero Reverberi (1939), compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano, fratello di Gian Franco;
Giuseppe Reverberi (1901-1988), presbitero e biologo italiano;
Luigi Reverberi (1892-1954), generale italiano;
Pietro Reverberi (1912-1985), arbitro di pallacanestro italiano

Altro
Reverberi, primo album musicale di Gian Piero Reverberi del 1975